św. Kacper – jeden z trzech mędrców
św. Kacper Bertoni (1777-1853) – włoski prezbiter, założyciel Zgromadzenia Najświętszych Stygmatów Pana Naszego Jezusa Chrystusa
 św. Kacper del Bufalo (1786-1837) – włoski prezbiter, założyciel Misjonarzy Krwi Chrystusa

Zobacz też:
 Błogosławiony Kacper